Kárász bezeichnet geographische Objekte:
 Kárász (Ungarn), eine Gemeinde im Kreis Komló, Komitat Baranya in Ungarn
 Kárász utca, die größte Einkaufsstraße von Szeged in Ungarn

Kárász ist ein Familienname, Namensträger sind:
 Anna Kárász (* 1991), ungarische Kanutin
 Judit Kárász (1912–1977), ungarische Fotografin
 Virginia Agujari-Kárász (1879–1961), zweite Ehefrau von Feldmarschall Hötzendorf; siehe Gina Conrad von Hötzendorf
 Zénó Kárász (* 1969), ungarischer Theater- und Filmschauspieler

Siehe auch:
 Auböck + Kárász, Atelier für Landschaftsarchitektur in Wien